Tha Yang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phetchaburi, Thailanda, cu o populație de 80.794 de locuitori și o suprafață de 736,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 12 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 119 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phetchaburi